

События 
 Прибл. 570—594 — Епископ Турский Григорий (538—594).
 Евреи Клермон-Феррана вынуждены обратиться в христианство.
 Ок. 570 — Захват лангобардами Беневенто.
 По исламской традиции, Год Слона, поход химьяритского царя Абрахи на Мекку.
 Первый поход персов в Южную Аравию. Свержение эфиопской династии в Йемене. Возведение на престол ставленника персов Сайфа б. Ма`дикариба зŷ-Йаз'āна

Родились 
 пророк Мухаммад (точная дата рождения достоверно неизвестна, преимущественно указывают 570 и 571 гг.). В детстве он лишился родителей, воспитывался в доме своего дяди Абу Талиба.
 Хильдеберт II, король Австразии и Бургундии

Скончались 
 Святой Брендан

См. также